Jeff Tory, kanadski hokejist, * 5. maj 1973, Burnaby, Britanska Kolumbija, Kanada.

Tory je kariero začel v severnoameriških ligah IHL in AHL, ker pa mu ni uspel preboj v elitno ligo NHL, se je preselil v Evropo. V nemški ligi je skupno šest sezon igral za klube Kassel Huskies,Hamburg Freezers, Düsseldorfer EG in ERC Ingolstadt. Med sezonama 2007/08 in 2009/10 je igral za Klagenfurter AC v avstrijski ligi, v začetku sezone 2010/11 pa je prestopil v klub HDD Tilia Olimpija. V svoji zadnji sezoni 2011/12 je igral za Eispiraten Crimmitschau v nemški drugi ligi.

Pregled kariere

|-
| University of Maine
| NCAA
| 93/94
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Maine
| NCAA
| 94/95
|
| 40
| 13
| 42
| 55
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Maine
| NCAA
| 95/96
|
| 38
| 4
| 37
| 41
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 96/97
|
| 54
| 8
| 37
| 45
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -2
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 97/98
|
| 74
| 11
| 27
| 38
|
| 35
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 98/99
|
| 79
| 19
| 36
| 55
|
| 46
|
| 18
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 99/00
|
| 76
| 17
| 41
| 58
| +9
| 44
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 00/01
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 00/01
|
| 70
| 12
| 23
| 35
|
| 24
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 01/02
|
| 59
| 10
| 28
| 38
| +6
| 24
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| 0
| 16
|-
| Hamburg Freezers
| Nemška liga
| 02/03
|
| 52
| 13
| 33
| 46
| -1
| 46
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 03/04
|
| 51
| 12
| 34
| 46
| +7
| 58
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 04/05
|
| 50
| 10
| 20
| 30
| -3
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 05/06
|
| 52
| 14
| 32
| 46
| +6
| 30
|
| 14
| 1
| 9
| 10
| 0
| 10
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 06/07
|
| 51
| 12
| 31
| 43
| +11
| 26
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| -2
| 4
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 46
| 6
| 39
| 45
| +18
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 51
| 9
| 42
| 51
| 
| 30
|
| 17
| 3
| 12
| 15
|
| 24
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 53
| 13
| 36
| 49
| 
| 28
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 33
| 0
| 19
| 19
| 0
| 16
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Eispiraten Crimmitschau
| Nemška druga 2. liga
| 11/12
|
| 45	
| 5
| 17
| 22
| 
| 14
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 988
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 569
| bgcolor="#7FFF00" | 868
| bgcolor="#7FFF00" | +51
| bgcolor="#7FFF00" | 587
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 92
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Kassel Huskies
Hokejisti Hamburg Freezers
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti EC KAC
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Eispiraten Crimmitschau